Bayles ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Bayles (* 1946), britischer Ruderer
 Howard Bayles (1877–1940), US-amerikanischer Sportschütze
 Matt Bayles (* 1972), US-amerikanischer Musikproduzent

Siehe auch:
 Bailes
 Bayless
 Bales